Александр Григорьевич Бацманов (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник луганской «Зари», где его тренером был Юрий Рабочий. В 1992 году стал игроком лутугинского клуба МАЛС из чемпионата Луганской области. В составе команды стал победителем областного первенства сезона 1992/93. Со следующего сезона команда стала называться «Металлург». Летом 1995 года перешёл в луганскую Зарю-МАЛС. В чемпионате Украины провёл лишь одну игру, 29 июля 1995 года против тернопольской «Нивы» (1:3). Затем Бацманов вернулся в лутугинский «Металлург». Некоторое время играл за ровеньский «Шахтёр». В 1997 году стал победителем Кубка Луганской области. Последний раз сыграл в составе «Металлурга» играл в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте football.lg.ua 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск